Мацука может означать:
 Мацука — город Мачка.
 Мацука — одна из семи банд Трапезундской империи (1204—1461).
 Мацука, Геннадий Харлампиевич (1930—2017) — советский и украинский биохимик, доктор биологических наук, профессор, академик Национальной академии наук Украины.